Javier Solana, Haut représentant pour la Politique étrangère de sécurité commune de l'Union européenne.
 Moises Solana, coureur automobile
 José Luis Gutiérrez Solana, peintre graveur et écrivain expressionniste espagnol

Toponyme
 Solana, census-designated place américaine située en Floride ;
 Solana est une municipalité de la région de Cagayan aux Philippines ;
 la solana d'Andorre est la partie du territoire andorran situé sur le versant nord des Pyrénées.

Technologie
 Solana, une cryptomonnaie basée sur la blockchain du même nom.